Січне́ва ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Січнева вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Січнева вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Січнева вулиця — вулиця в місті Київ.
 Січнева вулиця — вулиця в місті Львів.

Вулиці